Осташов — фамилия; имеет женскую форму Осташова.
 Осташов, Александр Сергеевич (род. 1969) — советский, украинский футболист.
 Осташов, Андрей Алексеевич — художник, скульптор, член Белорусского союза художников. См. также 
 Осташев
 Осташово